Caretta kan syfta på: 

 Caretta, West Virginia – en ort i McDowell County i USA 
 Caretta (djur) – ett släkte av havssköldpaddor